Infinitte verbalformer er de former af udsagnsord, der ikke kan være udsagnsled, f.eks. de verbale tillægsmåder, navneform og bydeform.

Eksempler: Verbet kører findes i præsens participium (nutids tillægsmåde): kørende og perfectum participium (datids tillægsmåde): kørt, i navneform: køre og i bydeform: kør(!).

Grammatik